D’Alton bzw. d’Alton ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre d’Alton (1776–1859), französischer General der Infanterie
 Eduard d’Alton (1737–1793), irischer General in österreichischen Diensten
 Eduard Joseph d’Alton (1772–1840), österreichisch-deutscher Anatom, Archäologe und Kupferstecher
 Johann Samuel Eduard d’Alton (1803–1854), deutscher Anatom
 John D’Alton (1882–1963), irischer Erzbischof von Armagh
 Richard d’Alton (1732–1790), österreichischer General und Feldzeugmeister
 Richard d’Alton-Rauch (1867–1959), deutscher Generalmajor, Ritter des Pour le Mérite
 William d'Alton Mann (1839–1920), US-amerikanischer Geschäftsmann und Zeitungsverleger

Siehe auch:
 Alton
 Dalton